José Roberto puede referirse a:

 José Luis Roberto, político y empresario español;
 José Roberto Arruda, político brasileño;
 José Roberto Cea, escritor salvadoreño;
 José Roberto Espinosa, destacado cronista deportivo mexicano;
 José Roberto Figueroa, exfutbolista hondureño;
 José Roberto de Oliveira, futbolista brasileño;
 Zé Roberto, futbolista brasileño, cuyo nombre real es José Roberto da Silva Júnior;